O Aeroporto de Bananeiras é um aeroporto brasileiro localizado no município de Bananeiras, no estado da Paraíba.

Ver também 
 Lista de aeroportos do Brasil

Bananeiras
Bananeiras (Paraíba)